Чернопятнистый тритон () — хвостатое земноводное семейства настоящие саламандры, обитающих в восточной части Северной Америки.

Описание 
Длина животных может достигать 11 см. Кожа гладкая, оливкового цвета с многочисленными чёрными пятнами. Брюхо имеет жёлтую окраску.

Ареал 
Данный вид — самый западный из восточноамериканских тритонов. Населяется мексиканские штаты Сан-Луис-Потоси, Тамаулипас, Веракрус, Идальго и Пуэбла. На севере зона распространения вида достигает штата Техас (территорий, находящихся вдоль побережья Мексиканского залива).

Примечания

Ссылки 
 Notophthalmus meridionalis on caudata org (англ.)

Настоящие саламандры
Животные, описанные в 1880 году
Земноводные Северной Америки
Таксоны, описанные Эдвардом Копом